

Technique 
 Le Pars est un véhicule blindé amphibie turc.

Culture et société 
 Pars est une chanson de Jacques Higelin, dans l'album No Man's Land.

Patronyme 

 Asım Pars, un joueur de basket-ball, bosnien naturalisé turc ;
 Bahar Pars, une actrice irano-suédoise ;
 Krisztián Pars, un athlète hongrois, spécialiste du lancer du marteau ;
 William Pars, un peintre anglais, aquarelliste de portraits et de paysages.

Toponyme 

 le Pars, une des trente provinces de l'Iran ;
 Pars-lès-Romilly, une commune de l'Aube (région Grand Est, France).